Falcinelli pode referir-se a:

Pessoas 
 Amleto Falcinelli - pugilista italiano
 Mariano Falcinelli Antoniacci, o: Lorenzo Baldassare Luigi (1806, Assisi – 1874) - cardeal italiano
 Rolande Falcinelli (1920, Paris – 2006) - pianista francês

Astronomia 
 7963 Falcinelli - asteróide

Desambiguações de sobrenomes